Tanzania
 Chikola – circoscrizione della regione di Dodoma
 Chikola – circoscrizione della regione di Singida

 Zambia
Chikola – comune del distretto di Chingola
Chikola – comune del distretto di Solwezi